Пьедикавалло () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Бьелла.

Население составляет 187 человек (2008 г.), плотность населения составляет 11 чел./км². Занимает площадь 17 км². Почтовый индекс — 13812. Телефонный код — 015.

Покровителем коммуны почитается Архангел Михаил, празднование 29 сентября.

Демография 
Динамика населения:

Города-побратимы 
  Аврие, Франция (2009)

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.piedicavallo.com/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/